Курбан — ритуальне жертвоприношення тварини в ісламі.
 Курбан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор.
 Бердиєв Курбан Бекійович (туркм. Gurban Bekiýewiç Berdiýew, 25 серпня 1952, Ашгабат) — туркменський футболіст та тренер.
 Аманніязов Курбан — (22 квітня 1932) — туркменський учений, геолог-мінералог.
 Курбан-байрам є офіційним святковим днем. У Казахстані та Узбекистані прирівняний до вихідного. Туркменістан святкує Курбан-байрам 3 дні.
 Курбан 100, ФК «Курбан 100» (Кадамжай) (кирг. «Курбан 100» (Кадамжай)) — киргизський футбольний клуб, який представляє місто Кадамжай.
 Курбанов Курбан Сайгидахмедович, (Курбан Сайгидахмедович Курбанов) —  узбецький борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, дворазовий чемпіон Азії, срібний призер Азійських ігор, учасник двох Олімпійських ігор.
Курбан-Калган - гора в Криму.

Див. також
 Курбан-Кая
Багатозначні терміни